Castleton hace referencia a:

 Castleton (Newport), Gales

Escocia 

 Castleton (Aberdeenshire)
 Castleton (Angus)
 Castleton (Perth and Kinross)

Estados Unidos 
 Castleton (Kansas)
 Castleton (Vermont)
 Castleton (condado de Rutland, Vermont)

Inglaterra 
 Castleton (Derbyshire)
 Castleton (Gran Mánchester)
 Castleton (Yorkshire del Norte)